

Toponyme 

 comté de Larimer ; 
 , une agglomération de Pennsylvanie.

Patronyme 

 Daniel Larimer, un informaticien et entrepreneur américain en cryptomonnaies ;
 William Larimer, (1809-1875), un colon américain ;
  (1829-1881), un militaire américain.